Paszkowski – polskie nazwisko

Osoby o nazwisku Paszkowski:
 Bohdan Paszkowski (ur. 1916, zm. 2000) – polski elektronik, profesor zwyczajny, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
 Bohdan Paszkowski (ur. 1965) – polski polityk, wojewoda podlaski, senator VII kadencji
 Cezary Paszkowski (ur. 1948) – polski malarz, grafik, profesor ASP w Gdańsku
 Feliks Paszkowski (ur. 1904, zm. 1986) – polski malarz
 Franciszek Paszkowski (ur. 1778, zm. 1856) – polski generał
 Józef Paszkowski (ur. 1817, zm. 1861) – polski tłumacz, poeta
 Józef Paszkowski (ur. 1892, zm. 1944) – polski rzeźbiarz, pedagog
 Lech Paszkowski (ur. 1919) – polski pisarz, publicysta, autor prac historycznych
 Roman Paszkowski (ur. 1914, zm. 1998) – polski generał, pilot
 Stefan Paszkowski – polski matematyk i informatyk
 Wacław Paszkowski (ur. 1881, zm. 1950) – polski inżynier technolog (żelbetnictwo), profesor Politechniki Warszawskiej, minister komunikacji w rządzie Józefa Świeżyńskiego (1918)
 Władysław Paszkowski (ur. 1912, zm. 2005) – polski żołnierz podziemia, żołnierz Armii Krajowej w stopniu kapitana
 Władysław Paszkowski (ur. 1932, zm. 2010) – polski kierowca rajdowy, działacz sportów samochodowych
 Wojciech Paszkowski (ur. 1960) – polski aktor
 Zbigniew Paszkowski (ur. 1913, zm. 1975) – funkcjonariusz PRL-owskich organów bezpieczeństwa
 Henryk Krok-Paszkowski (ur. 1887, zm. 1969) – polski generał
 Jan Krok-Paszkowski (ur. 1925, zm. 2007) – polski pisarz, publicysta, działacz polityczny na emigracji, wieloletni szef Polskiej Sekcji BBC

Zobacz też:
 Paszk II – inna nazwa kaszubskiego herbu szlacheckiego
 Paszkowski II – herb i rodzina

Polskie nazwiska